Каневаро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каневаро, Доменико (1683—1745) — дож Генуэзской республики.
 Каневаро, Феличе Наполеоне (1838—1926) — герцог ди Кастельвари и Дзоальи, граф ди Сантандеро. Итальянский адмирал и политический деятель.